Сборная Словении по шахматам представляет Словению на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Словенская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2602 (2009).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах:
 Александр Белявский — 9 раз.
 Душко Павасович — 7 раз.

 На командных чемпионатах Европы:
 Александр Белявский — 8 раз.
 Душко Павасович — 7 раз.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Леон Гостиша  4-я доска (1992)
 На командных чемпионатах Европы:
 Матей Шебеник  резервная доска (2009)
 Георг Мор  резервная доска (2001)

Неосновные сборные 
На домашней Бледенской олимпиаде 2002 года на правах хозяев Словения выдвинула помимо основной ещё две сборные:
 Словения—2 — 62 место.
 Словения—3 — вне конкурса.

Примечания

Ссылки 

Ш
С
Шахматы в Словении